Радикальная партия:
 Радикальная партия — название партии ставящая своей целью применение радикальных действий и изменений в государстве, в стремлении кардинально и бескомпромиссно изменить существующее социальное, политическое и культурное положение дел.
 Радикальная партия — старейшая из ныне действующих политических партий Франции.
 Радикальная партия — российская социал-либеральная политическая партия, функционировавшая в 1905 — 1906 годах. 
 Русско-украинская радикальная партия — украинская партия конца XIX века.
 Украинская радикальная партия — украинская партия, созданная в 1904 году.
 Сербская радикальная партия — сербская националистическая партия, основанная в 1991 году.
 Транснациональная радикальная партия — международная межпартийная организация, ведущая ненасильственную борьбу за утверждение демократических прав и свобод во всём мире. Основана в 1955 году в Италии под названием Радикальная партия итальянских радикалов и демократов.
 Радикальная партия Олега Ляшко — политическая партия Украины, возглавляемая народным депутатом Украины Олегом Ляшко.
 Итальянская радикальная партия — историческая итальянская политическая партия, существовавшая в 1904—1921 годах.